Tolgors är ett svenskt efternamn.

Personer med efternamnet Tolgfors 
Katarina Tolgfors, svensk politiker
Sten Tolgfors, svensk politiker, landshövding i Västra Götalands län

Svenska efternamn